L'édition 2015 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 5 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Stanislas Wawrinka remporte l'épreuve en simple, Raven Klaasen et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Pablo Andújar, du Français Gaël Monfils et du Letton Ernests Gulbis.

Lauréats 
Stanislas Wawrinka remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Benoît Paire, le deuxième en catégorie ATP 500.

En double, Raven Klaasen et Marcelo Melo remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2015) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2015
Tennis masculin en 2015
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2015
Tennis en octobre 2015